C27H44O – formula molecolare del 7-deidrocolesterolo
C27H44O – formula molecolare del colecalciferolo

Formule molecolari